The Voice:
 The Voice — формат телевизионных вокальных конкурсов.
 Голос — российская версия формата The Voice.
 The Voice — песня, исполняемая Эймар Куинн и победившая на конкурсе песни Евровидение.
 The Voice — женский журнал от команды российский версии журнала Cosmopolitan.